Fire Station No. 14 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fire Station No. 14 (Los Angeles, Kalifornien), NRHP-ID: 09000147
 Fire Station No. 14 (Tacoma, Washington), NRHP-ID: 86000962